В списке всемирного наследия ЮНЕСКО в Арабских странах значится 88 объектов (на 2021 год), это составляет 7,8 % от общего числа (1121 на 2021 год).

В приведенной таблице объекты расположены по странам, а затем в хронологическом порядке их внесения в список всемирного наследия.

Примечания 

А